Saattut Kangilliit bezeichnet:
 Saattut Kangilliit (Insel), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Saattut Kangilliit (Inselgruppe), Inselgruppe im Distrikt Aasiaat, Grönland